Brendan Fehr
 Hermann Fehr
 Oded Fehr